Johannes IV av Trabzon, född 1403, död 1459, var regerande kejsare av Trabzon från 1429 till 1459.

Referenser

Trabzons regenter
Avlidna 1459
Män
Födda 1403